Jiráskovo divadlo může znamenat: 
 divadlo v různých městech, pojmenované po českém spisovateli a dramatikovi Aloisi Jiráskovi
 Jiráskovo divadlo (Česká Lípa) – divadlo v ulici Panská, Česká Lípa, okres Česká Lípa, Liberecký kraj. 
 Jiráskovo divadlo (Hronov)  – divadlo na náměstí Čs. armády, Hronov, okres Náchod, Královéhradecký kraj. Památkově chráněná víceúčelová divadelní budova na hlavním náměstí městečka je dílem architekta  Jindřicha Freiwalda.
 Jiráskovo divadlo (Nový Bydžov) – divadlo mezi ulicemi Aloise Jiráska a Václava Klimenta Klicpery, Nový Bydžov, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. Památkově chráněná neorenesanční budova z roku 1887 byla na divadlo přestavěna v roce 1924 stavitelem Oldřichem Liskou.
 Divadlo Aloise Jiráska (také Jiráskovo vršovické divadlo) – pražské divadlo v Husově sboru ve Vršovicích, které fungovalo v letech 1931 až 1965; od roku 2014 tu působí Divadlo MANA.

Související článek 
 Jiráskův Hronov: mezinárodní festival amatérského divadla se koná každoročně v budově Jiráskova divadla v Hronově.

Rozcestníky - místopisné jméno